

Toponyme

Canada 
 Caledonia, une localité de la Nouvelle-Écosse ;
 Caledonia, station de métro de Toronto ;
 Caledonia, une communauté de pêche de l'Île-du-Prince-Édouard.

Écosse 
 Caledonia, le nom latin et anglais de la Calédonie, une ancienne région du nord de la Grande-Bretagne.

États-Unis 
 Caledonia, une census-designated place du Dakota du Nord ;
 Caledonia, une ville de l'Illinois ;
 Caledonia, une ville du Minnesota ;
 Caledonia (Mississippi) ;
 Caledonia (Missouri) ;
 Caledonia, une ville de l'État de New York ;
 Caledonia, un village dans l’État de New York ;
 Caledonia, un village dans l’Ohio ;
 Caledonia, un village du Wisconsin.

Trinité-et-Tobago 
 Caledonia, une île des Petites Antilles dépendante de Trinité-et-Tobago.

Autres 
 Caledonia, une chaîne de télévision française diffusée en Nouvelle-Calédonie ;
 Caledonia, chanson populaire traditionnelle écossaise.